Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

 Gréta Arn (qualificata)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (qualificata)
 Anna Tatišvili (primo turno)
 Ol'ga Govorcova (qualificata)
 Aleksandra Wozniak (qualificata)
 Eléni Daniilídou (qualificata)
 Vera Duševina (primo turno)
 Varvara Lepchenko (qualificata)
 Aleksandra Panova (qualificata)
 Virginie Razzano (ultimo turno)
 Stéphanie Dubois (primo turno)

 Stéphanie Foretz Gacon (ultimo turno)
 Mandy Minella (ultimo turno)
 Nina Bratčikova (primo turno)
 Anastasija Rodionova (ultimo turno)
 Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
 Edina Gallovits-Hall (ultimo turno)
 Chang Kai-chen (primo turno)
 Casey Dellacqua (qualificata)
 Eva Birnerová (primo turno)
 Bojana Jovanovski (primo turno)
 Alizé Cornet (ultimo turno)
 Kristina Barrois (qualificata)

Qualificate

 Gréta Arn
 Jessica Pegula
 Michaëlla Krajicek
 Casey Dellacqua
 Ol'ga Govorcova
 Aleksandra Wozniak

 Eléni Daniilídou
 Zhang Shuai 
 Varvara Lepchenko 
 Aleksandra Panova 
 Kristina Barrois
<li> Lesja Curenko

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

BNP Paribas Open 2012
WTA Tour 2012